

Patronymes 

 Paul Arnold (1968- ), un joueur de rugby à XV gallois évoluant au poste de deuxième ligne ;
 Paul Arnold (1909-1992), un ésotériste, historien du théâtre et romancier français ;